Koreno je ime več naselij v sloveniji:

 Koreno, občina Lukovica
 Koreno nad Horjulom, občina Horjul

naselja v Sloveniji